

Antroponimi 
 Onofri – cognome italiano

Persone 
Il cognome italiano Onofri può riferirsi a diverse persone:
Arturo Onofri – poeta e scrittore
Claudio Onofri – ex calciatore, allenatore e commentatore televisivo
Massimo Onofri – saggista e critico letterario
Paola Onofri – attrice
Roberto Onofri –  autore televisivo e conduttore televisivo
Sandro Onofri – scrittore, insegnante e giornalista
Stefano Onofri – doppiatore
Vincenzo Onofri – scultore
Luigi Onofri – generale

Altro 
 Onofri – famiglia nobile ginesina

Pagine correlate 

 Onofrio (disambigua)